Há pelo menos três igrejas em Roma com o nome de San Gaetano:
 San Gaetano, no quartiere Tor di Quinto, o principal templo dedicado a São Caetano na cidade;
 San Gaetano dell'Ursuline, no quartiere Gianicolense;
 San Gaetano alla Villa Medici, uma capela desconsagrada que ficava no interior da Villa Medici;
Desambiguações de antropônimos